Женская сборная ветеранов Финляндии по кёрлингу — национальная женская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет Финляндию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Финляндии (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 
{| class="standard" style="text-align:center"
|-
!rowspan="2" width="70"|Год
!rowspan="2" width="20"| Место
!rowspan="2" width="20"| 
!rowspan="2" width="20"| 
!rowspan="2" width="20"| 
!colspan="6"|Состав (скипы выделены шрифтом)
|-
!четвёртый !! третий !! второй !! первый !! запасной !! тренер
|-
| 2002—03 || colspan="11"| не участвовали
|-
|  ||7 || 9 || 4 || 5 ||align=left|Helena Timonen ||align=left|Mimmi Koivula ||align=left|Pirjo Hautanen ||align=left|Kirsti Kauste ||align=left|Irma Elfvengren ||align=left|
|-
|  ||9 || 6 || 4 || 2 ||align=left|Helena Timonen ||align=left|Mimmi Koivula ||align=left|Terttu Pakarinen ||align=left|Kirsti Kauste ||align=left|Pirjo Hautanen ||align=left|
|-
|  ||8 || 5 || 3 || 2 ||align=left|Mimmi Koivula ||align=left|Helena Timonen ||align=left|Kirsti Kauste ||align=left|Terttu Pakarinen ||align=left|Pirjo Hautanen ||align=left|
|-
|  ||7 || 10 || 4 || 6 ||align=left|Helena Timonen ||align=left|Mimmi Koivula ||align=left|Terttu Pakarinen ||align=left|Kirsti Kauste ||align=left|Pirjo Hautanen ||align=left|
|-
|  ||4 || 11 || 6 || 5 ||align=left|Helena Timonen ||align=left|Eila Ilmakangas ||align=left|Mimmi Koivula ||align=left|Terttu Pakarinen ||align=left|Kirsti Kauste ||align=left|Kai Pahl
|-
| 2009—11 || colspan="11"| не участвовали
|-
|  ||12 || 6 || 1 || 5 ||align=left|Kirsti Kauste ||align=left|Riitta-Liisa Hämäläinen ||align=left|Helena Sorvari ||align=left|Kristiina Nokelainen ||align=left|Tuula Merentie ||align=left|
|-
|  ||9 || 6 || 1 || 5 ||align=left|Kirsti Kauste ||align=left|Tuula Merentie ||align=left|Riitta-Liisa Hämäläinen ||align=left|Helena Sorvari ||align=left|Kristiina Nokelainen ||align=left|
|-
|  ||9 || 6 || 2 || 4 ||align=left|Kirsti Kauste ||align=left|Tuula Merentie ||align=left|Riitta-Liisa Hämäläinen ||align=left|Helena Sorvari ||align=left| ||align=left|
|-
|  ||5 || 7 || 4 || 3 ||align=left|Kirsti Kauste ||align=left|Tuula Merentie ||align=left|Riitta-Liisa Hämäläinen ||align=left|Kristiina Nokelainen ||align=left| ||align=left|Timo Kauste
|-
|  ||16 || 8 || 2 || 6 ||align=left|Saara Markkanen ||align=left|Kirsti Kulpakko ||align=left|Senja Kylmaluoma ||align=left|Maire Mattila ||align=left|Irma Vaarala ||align=left|Seppo Mattila
|-
|  ||9 || 6 || 3 || 3 ||align=left|Элина Виртаала ||align=left|Мари Хансен ||align=left|Janina Lindström ||align=left|Риикка Лоухивуори ||align=left|Kirsti Kauste ||align=left|Matti Virtaala
|-
|  ||5 || 8 || 5 || 3 ||align=left|Элина Виртаала ||align=left|Мари Хансен ||align=left|Janina Lindström ||align=left|Риикка Лоухивуори ||align=left|Kirsti Kauste ||align=left|Peter Lindström
|-
|  ||8 || 7 || 4 || 3 ||align=left|Мари Хансен ||align=left|Janina Lindström ||align=left|Laura Kitti ||align=left|Риикка Лоухивуори ||align=left|Элина Виртаала ||align=left|Peter Lindström
|-
| 2020—21 ||colspan="11"|чемпионат не проводился из-за пандемии COVID-19
|-
|  ||4 || 7 || 3 || 4 ||align=left|Элина Виртаала' ||align=left|Janina Lindström ||align=left|Tiina Julkunen ||align=left|Риикка Лоухивуори ||align=left| ||align=left|
|}(данные с сайта результатов и статистики ВФК: )''

Примечания

Ссылки 
 Финляндия — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Федерации Кёрлинга Финляндии

См. также 
 Мужская сборная Финляндии по кёрлингу
 Женская сборная Финляндии по кёрлингу
 Смешанная сборная Финляндии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Финляндии по кёрлингу
 Сборная Финляндии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Финляндии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Финляндии по кёрлингу

Финляндия
Кёрлинг в Финляндии
Кёрлинг